Název Rychleby může znamenat:

 Rychlebské hory – pohoří ve Slezsku, dnes na česko-polské hranici
 Złoty Stok, česky Rychleby – město v Polsku v Dolnoslezském vojvodství
 Rychlebský hrad, též hrad Rychleby – trosky hradu v Rychlebských horách